Corridor heeft meerdere betekenissen:
 een gang in een gebouw
 een strook land/gebied liggend tussen twee (of meerdere) territoria of "mainports", waardoor vervoer van goederen/personen plaatsvindt. Zie:
 corridor (grondgebied)
 Corridor Brussel-Wallonië, een voorstel om delen van Vlaams-Brabant over te hevelen naar het Franse taalgebied
 een ecologische corridor: een doorgang tussen twee leefgebieden van biologische soorten. Ecologische corridors zijn verbindingen tussen 2 kleine landschapselementen; twee bossen kunnen onderling verbonden zijn door hagen of bomenrijen. Ecologische corridors vormen routes die de verplaatsing van individuen of soorten toelaat van het ene gebied naar het andere.
 Laçın-corridor tussen Armenië en Nagorno-Karabach
 Poolse Corridor de toegang tot de Oostzee die Polen in 1919 krachtens het Verdrag van Versailles na de Eerste Wereldoorlog kreeg
 Wachan-corridor in het oosten van Afghanistan
 corridor (transport)
 Perzische Corridor gebruikt in de Tweede Wereldoorlog ter bevoorrading van de Sovjet-Unie
 een belangrijke verbindingsweg of een spoorlijn tussen drukke plaatsen en gebieden.